Charles Van Damme (Bruxelas, 30 de maio de 1946) é um diretor de fotografia e cineasta belga.

Cineastas da Bélgica